Umetnostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - plesni pari, tekmovanje je potekalo 19., 21. in 22. februarja 2010.

Rezultati

Obvezni program

Plesni program

Prosti program

Skupno 

Plesni pari